Lightdark, pubblicato nel 2008, è il secondo album del gruppo musicale italiano Nosound.

Il disco
Il disco, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti a cavallo tra 2006 e 2007, è stato pubblicato nel 2008 per la Burning Shed.

Ne esistono anche un'edizione in doppio cd, sempre del 2008, e un'edizione remaster deluxe del 2013.

Tracce

Edizione originale

CD 1

CD 2 edizione digipack

Edizione deluxe 2013

Disco 1

Disco 2 
Dvd-a/v 24bit/48kHz stereo, 5.1, Dolby, DTS.

Formazione
Giancarlo Erra - voce, chitarra, tastiere
Paolo Martellacci - tastiere, voce
Gabriele Savini -  chitarra acustica
Alessandro Luci -  basso
Gigi Zito - batteria, voce

Collegamenti esterni